Ямпо́льский — топонимическая фамилия (от ):

Известные носители 
 Ямпольский, Абрам Ильич (1890—1956) — советский скрипач-педагог.
 Ямпольский, Александр Евгеньевич — солист Петербургконцерта, заслуженный артист России (2001).
 Ямпольский, Бамиделе (род. 1988) — израильский футболист.
 
 
 Ямпольский, Дмитрий Владимирович (род. 1977) — российский юрист, предприниматель, филантроп.
 Ямпольский, Зелик Иосифович (1911—1981) — советский и азербайджанский историк, доктор исторических наук.
 Ямпольский, Иван Васильевич (1925—1983) — кавалер ордена Славы трёх степеней, снайпер, сержант.
 Ямпольский, Израиль Маркович (1905—1976) ― советский музыковед.
 Ямпольский, Исаак Григорьевич (1902/1903—1991) — советский литературовед, историк литературы, библиограф.
 Ямпольский, Лев Григорьевич (1889—1972) — российский еврейский композитор.
 Ямпольский, Марк Ильич (1879—1951) — русский и советский виолончелист, педагог, брат А. И. Ямпольского.
 Ямпольский, Михаил Бениаминович (род. 1949) — российский культуролог, киновед и филолог.
 Ямпольский, Пинхус Рувимович (Пётр Романович; 1907—1981) — командующий областным подпольным центром и Северным соединением партизан Крыма (1942—1944), заместитель председателя Совнаркома Крыма (1944).
 Ямпольский, Стефан Михайлович (1906—1998) — украинский экономист.

 Ямпольская, Елена Александровна (род. 1971) — журналист и писатель, главный редактор газеты «Культура», депутат Государственной думы РФ.

См. также 
 Ямпольский район
 Ямпольскис